Velocidade - abreviação, vel.
Vel - a lança de Murugan, uma divindade do hinduísmo
Vel (Azerbaijão)
Vel (filme)

Desambiguação